Plaats in Indonesië
 Temurejo (Karangrayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Temurejo (Bangorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java